Csehország
 Dražice, település a Tábori járásban
 Horvátország
 Dražice falu Jelenje községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
 Szlovákia
 Perjése (szlovákul Dražice), település a Besztercebányai kerület Rimaszombati járásban